Bereg (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac, BiH
 Bereg (rijeka), rijeka u BiH
 Bereg (Sombor, Srbija), naselje u općini Sombor, Vojvodina, Srbija